Мезоме́д Критский, также Месоме́д () — древнегреческий поэт и музыкант времён Римской империи, живший во II веке н. э.

Биография 
Мезомед Критский был вольноотпущенником древнеримского императора Адриана; согласно трактату «Суда», он написал панегирик фавориту Адриана Антиною под названием «Кифародический гимн». Сохранились две написанные им эпиграммы в «Палатинской антологии» (Anthol. pal. xiv. 63, xvi. 323) и гимн Немезиде, который начинался со слов «Немезида — крылатое равновесие жизни, темноликая богиня, дочь Справедливости». В общей сложности известно 15 стихотворений Мезомеда Критского.

Гимн Немезиде — одна из трёх нотированных пьес Мезомеда. Два других гимна — гимн Каллиопе и Аполлону (иногда считается двумя разными пьесами), и гимн Гелиосу (солнцу). Древнейшая рукопись с музыкальными сочинениями Мезомеда датирована XIII веком (всего сохранились три рукописи с нотированными гимнами и одна — без нотации).

Мезомед оставался в мусейонe в Александрии даже после смерти Адриана в 138 году. По данным тестов «Авторов жизнеописаний Августов», во времена правления Антонина Пия государственное жалование Мезомеда было сокращено. Древнеримский император Каракалла установил кенотаф Мезомеду, который простоял примерно ещё сто лет после его смерти.

После смерти 
До обнаружения эпитафии Сейкила в конце XIX века гимны Мезомеда были единственными музыкальными памятниками античности, которые знал европейский мир. Сочинения Мезомеда впервые опубликовал Винченцо Галилей в своём «Диалоге о старинной и новой музыке» (итал. Dialogo della musica antica e della moderna; Флоренция, 1581) по византийской рукописи, предоставленной Галилею его другом, гуманистом Джироламо Меи.

Разработчики дополнения «Sid Meier’s Civilization V: Brave New World» компьютерной игры «Sid Meier’s Civilization V» добавили в него одно из произведений Мезомеда — «Гимн музе», которое можно прослушать после того, как в городе появляется великий музыкант по имени Мезомед Критский.

Примечания

Факсимиле и транскрипции 
 Musici Scriptores Graeci, ed. Carl Jan. Lipsiae, 1895; Nachdruck 1995, p. 460-473.
 
 
 Pöhlmann E. Denkmäler altgriechischer Musik. Nürnberg, 1970, S. 14-21.
 Documents of Ancient Greek Music. The extant melodies and fragments edited and transcribed with commentary by Egert Pöhlmann and Martin L. West. Oxford, 2001, pp. 92–115.

Литература 
 
 J. F. Bellermann. Die Hymnen des Dionysius und Mesomedes (1840).
 Th. Reinach. L'hymne à la Muse // Revue des études grecques, 9 (1896), p. 1-22.
 Carl Jan. Musici scriptores Graeci. Lipsiae: Teubner, 1899; Stutgardiae et Lipsiae: Teubner, 1995 (репринт).
 Egert Pöhlmann. Mesomedes // Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed November 30, 2005); (subscription access).

Ссылки 
 Homepage of the Ensemble Musica Romana for ancient music (English and German)
 Ensemble Kérylos (dir. Annie Bélis), has recorded a CD, with 4 pieces by Mesomedes
 «Hymn to the Muses» in Greek with brief glosses/commentary (PDF)
 «Hymn to Nemesis» in Greek with brief glosses/commentary (PDF)
 'Hymn to Nemesis' in English translation with Greek original and audio recording in Greek

Древнегреческие поэты
Поэты Палатинской антологии
Поэты II века
Рабы и вольноотпущенники Древнего Рима
Римский Крит